Швянтас () — топоним Литвы:
 Швянтас — озеро в Зарасайском районе;
 Швянтас — озеро в Молетском районе;
 Швянтас — озеро в Игналинском районе;
 Швянтас — озеро в Швянчёнском страростве Швянчёнского района;
 Швянтас — озеро в Швянчёнеляйском страростве Швянчёнского района;